M51 peut désigner :

Domaine militaire 
 Missile M51, un missile balistique en armement.

Domaine administratif 
 Instruction budgétaire et comptable M51, une ancienne instruction applicable aux régions et aux départements français.

Sciences 
Astronomie
 M51, un couple de galaxies en astronomie.

Médecine
 Atteintes d'autres disques intervertébraux, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute hongroise M51, tronçon annexe du périphérique de Budapest ;
  Autoroute kazakh M51 reliant la ville de Petropavl à la frontière russe ;
  Autoroute russe M51, ancien nom de la  route régionale R254.

Cyclomoteur 
 M51, un modèle de cyclomoteur produit par Motobécane.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres